Станислав Стратиев (, София, Болгария — , там же) — болгарский писатель, драматург, сценарист, журналист.

Биография 
Начал работать как журналист, ещё когда изучал литературу в Софийском Университете.
Карьера Стратиева как драматурга началась в 1974 году с успешной постановки его первой пьесы «Римская купальня», которая шла в Софийском Театре Сатиры более десяти сезонов и неизменно собирала полный зал. (Постановку возобновили в Театре Сатиры в 2006 году, и она пользуется таким же успехом). Затем были написаны «Замшевый пиджак», «Автобус» и многие другие пьесы.
Пьесы Стратиева ставились в Бельгии, Венгрии, Германии, Греции, Индии, Ирландии, Италии, Китае, Марокко, Польше, России, Румынии, Сирии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии и других странах.
Его пьеса «Жизнь хоть и коротка…» получила первую премию в Европейском конкурсе драматургов на Театральном фестивале в Мобеже, Франция в 1990 году. Пьеса «По другую сторону» стала финалистом конкурса пьес Международной радиослужбы Би-би-си в 1993.
Хотя наибольшую известность Стратиеву принесли пьесы, он писал и прозу, умело сочетая социальную сатиру с тонким лиризмом.
Его произведения переведены более чем на 30 языков.
Цикл рассказов «Родом из детства» был удостоен премии газеты «Литературная Россия» за 1980 год. Сценарии также принесли ему успехи: «Равновесие» получил серебряную медаль на Тринадцатом Международном кинофестивале в Москве в 1983; за «Солнце детства» он был удостоен премии «Ребенок нашего времени» на Международной ярмарке средств информации в Милане в том же году. Комедия «Оркестр без названия» в 2005 году была признана читателями ежедневной газеты «24 часа» лучшим болгарским фильмом всех времён, и её же назвали любимым болгарским фильмом слушатели радио «Атлантик» в 2006.
С 1975 года до своей смерти в 2000 году Стратиев работал драматургом Софийского Театра Сатиры.

Пьесы 
 Римская купальня
 Замшевый пиджак
 Автобус
 Максималист
 Не падай духом
 Жизнь хоть и коротка…
 Мамонт
 По другую сторону
 Пустые комнаты

Фильмы 
Автор киносценариев:
 Гардероб (1974)
 Сторож крепости (1974)
 Короткое солнце (1979)
 Солнце детства (1981)
 Оркестр без названия (1982)
 Равновесие (1983)
 Даже Бог спустился посмотреть на нас (2001)
 Воробьи в октябре (2006)

Анимационные фильмы 
Автор киносценариев:
 Формула 73 (1973)
 Скрипичная соната (1981)

Издания на русском языке 
 «Автобус» и другие пьесы (1986):
 «Римская купальня»
 «Замшевый пиджак»
 «Автобус»
 «Максималист»
 «Подробности пейзажа» (1990):
 «Недолго светило солнце»
 «Дикие пчелы»

Примечания

Библиография 
 Карцева Зоя. Мотивы боли и отчаяния: проза Станислава Стратиева // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология, № 5, 2000. — : Издательство Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. — С. 15—27.
 Карцева Зоя. Сатирическая проза Станислава Стратиева // Литературы Центральной и Юго-Восточной Европы: 1990-е годы. Прерывность — непрерывность литературного процесса. — : Институт славяноведения РАН, 2002. — С. 166—173.
 Лунькова Наталья. Повести 1970-х и рассказы 1990-х гг. Станислава Стратиева: к проблеме жанра // Славянский альманах 2012. — : Индрик, 2013. — С. 342—351.
 Лунькова Наталья. Диалектика художественных образов в литературе и кино (на примере экранизации повести «Дикие пчелы» С. Стратиева) // Славянский альманах 2013. — : Индрик, 2014. — С. 301—312.

Ссылки 
 Станислав Стратиев — официальный сайт
 Станислав Стратиев на сайте Internet Movie Database
 Станислав Стратиев. Пейзаж с собакой

Выпускники Софийского университета